3-я у́лица Соколи́ной Горы́ — улица, которая располагается в Восточном административном округе города Москвы, в районе Соколиная Гора между улицей Буракова и улицей Уткина, пересекая Проспект Будённого.

Происхождение названия 
Своё название улица получила в 1929 году в честь бывшей слободы «Соколиная гора», находившейся там в XVII веке, в которой располагался «потешный» соколиный двор царя Алексея Михайловича. Со временем образовался ряд улиц с названием «Соколиная гора» с 1-й по 10-ю, но спустя некоторое время 1-я, 2-я, 4-я, 6-я и 7-я улицы были упразднены.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 7 — военная часть

По чётной стороне:
 № 14 — во дворе деревянный зубр

Транспорт

Остановка 3-я улица Соколиной Горы, 17 
Автобусы
№ 36, 83, 141

Ссылки